Абдулла, Абдуллах, Абдаллах, Альбула — ім'я арабського походження. Дослівно означає «раб Всевишнього», «раб Божий» («абд Алла»).

Форми імені 

В середньовічних руських джерелах зустрічається така форма цього імені як Авдула, зокрема золотоординський хан Авдула у 1380-х роках. 

В деяких мовах народів Середньої Азії зустрічається форма Абдулло, Абдул.

За деякими даними старослов'янське ім'я Овдій (Авдій) є відповідником імені Абдулла, який походить з арабської мови.

Абдурахман і Абдулла ці два імені є найулюбленішими у Аллаха.

Форми 
 Абдалла
 Убейдулла (зменшувально-пестлива).

Персоналії 
 Абдулла ібн Хуссейн
 Абдулла Гюль
 Абдулла Аліш 
 Абдулла Аббас
 Абдулла-хан ІІ

Див. також 
 Абдулла (прізвище)

Чоловічі імена